Сини́тта Рене́ Мэло́ун (; 19 октября 1963, Сиэтл, Вашингтон, США) — американская певица и автор песен.

Биография 
Синитта Рене Мэлоун родилась 19 октября 1963 года в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в семье Энтони Блэкетта и актрисы , которые развелись в 1973 году. У Синитты есть сестра-близнец Грета Мэлоун, которая была удочерена их тётей, а сама Синитта находилась в детдоме до 1974 года, до тех пор пока её мать могла бы справиться с ребёнком.

Синитта начала свою музыкальную карьеру в 1981 году и к 1995 году она выпустила три музыкальных альбома:
 1987: Sinitta!
 1989: Wicked
 1995: Naughty Naughty.

В 2002—2010 года Синитта была замужем за бизнесменом Энди Уиллнером (род.1960). У бывших супругов есть двое приёмных детей — дочь Магдалена Уиллнер (род.2005) и сын Зак Уиллнер (род.2006).

Примечания

Ссылки